Karl Munzinger ist der Name folgender Personen:

* Karl Munzinger (Komponist) (Carl Munzinger; 1842–1911), Schweizer Komponist und Chorleiter
 Karl Munzinger (Theologe); (1864–1937), deutscher ev. Pfarrer, Japan-Missionar, Buchautor
 Karl Munzinger (Politiker) (1866–1955), deutscher Politiker und Mitglied des Bayerischen Landtags